Germania est le nom latin qui désignait la Germanie dans l'Antiquité.

Le nom peut aussi désigner :
 Germania, œuvre de l'historien romain Tacite sur la Germanie, au-delà des frontières de l'Empire romain ;
 Germania, nom latin de l'Allemagne.
 Germania, allégorie allemande ;
 la Welthauptstadt Germania, nom qu'Adolf Hitler avait donné au projet de renouvellement de la capitale de l'Allemagne ;
 Germania, roman policier de Harald Gilbers, Kero, 2015, prix Friedrich-Glauser, rééd. 10/18 « Grands Détectives » ;
 Germania, un jargon criminel espagnol ;
 Germania, ancienne compagnie aérienne charter allemande ;
 Germania, statue monumentale sur le Niederwalddenkmal, au-dessus de Rüdesheim am Rhein ;
 Germania, opéra d'Alberto Franchetti de 1902 ;
 Nueva Germania, village du Paraguay fondé par des colons allemands à la fin du  ;
 les Germanías, insurrections survenues dans la couronne d'Aragon au début du  ;
 Germania, Tome 3 de la série de bande dessinée Malgré nous de Thierry Gloris et Marie Terray ;
 la Revue Germania fondée en Allemagne au  ;
 le , club de football brésilien fondé en 1899 et aujourd'hui appelé Esporte Clube Pinheiros.

Monde maritime 
 Les 5 yachts de la , au cours du  :
 Germania, 1908, 
 Germania II, 1934, 
 Germania III, 1935, 
 Germania IV, 1939, 
 Germania V, 1955,
 Germania VI, 1963.
 l’arsenal Germania, un des principaux ateliers de construction navale de Kiel entre 1875 et 1945 ;
 le Germania, navire à vapeur allemand qui participa à la  polaire allemande (1869).